Adolph Woermann ist der Name folgender Personen:

 Adolph Woermann (1847–1911), deutscher Kaufmann, Reeder und Politiker

Adolph Woermann steht für:
 Adolph Woermann (Schiff, 1888), ein Passagierschiff
 Adolph Woermann (Schiff, 1906), ein Passagierschiff
 Adolph Woermann (Schiff, 1922), ein Handelsschiff

Siehe auch:
 Woermann